Нативитас има више значења:

 Нативитас, Санта Марија (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Нативитас (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Нативитас (Нативитас, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику